Перша Ліга Туреччини 1987—1988  — 30-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Сакар'яспор взяв участь у Кубку володарів кубків 1988—1989 як володар Кубка Туреччини 1987—1988.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1987-1988
Туреччина
Туреччина
1987 у турецькому спорті
1988 у турецькому спорті